Keyser kan syfta på:

Personer
Keyser eller Keijser är ett efternamn som burits av bland andra:

Ambrosius Keyser (?-1612), bergsman och nämndeman i Ramsberg
Henrik Keyser (?-1663), boktryckare i Stockholm
Henrik Keyser (1640-1699), boktryckare i Stockholm
Henrik Keyser (1672-1707), boktryckare i Stockholm
Abraham Keyser (1745-1811), grosshandlare i Stockholm
Gustaf Keyser (1785-1853), grosshandlare i Stockholm
Elisabeth Keyser (1851-1898), porträttmålare och bokillustratör i Stockholm
Carl Johan Keyser (1821-1895), svensk lantbrukskemist
Ernst Jakob Keijser (1846-1905), svensk biskop
Gustaf Jakob Keijser (1844-1916), svensk filosof, skolman
Rudolf Keijser (1922-1991), svensk musiker
Roland Keijser (född 1944), svensk musiker 
Abraham Keyser, Jr. (1784-1873), amerikansk politiker
Fredrik Wilhelm Keyser (1800-1887), norsk universitetsbibliotekarie
Rudolf Keyser (1803-1864), norsk historiker 
F. Ray Keyser, Jr. (född 1927), amerikansk politiker
Johnny Keyser (född 1988), amerikansk sångare

Byggnader
 Keyserska huset – en tidigare byggnad i fyra våningar belägen vid Rödbodtorget i Stockholm

Geografi

Antarktis 

 Mount Keyser,

USA 

 Keyser, West Virginia – West Virginia, Mineral County,

Se även 
 de Keyser

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar